Джо́нні () — пестливий варіант імені Джон

Відомі носії

 Джонні Галецкі (1975) — американський актор
 Джонні Голлідей (1940) — французький співак і актор
 Джонні Депп (1963) — американський актор
 Джонні Кеш (1932—2003) — американський співак-композитор

Персонажі

 Джонні — головний герой кінострічки «Кімната», зображений Томмі Вайзо